Basin steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Basin (Alabama), im Coffee County
 Basin (Colorado), im San Miguel County
 Basin (Idaho), im Cassia County
 Basin (Kalifornien), im San Bernardino County
 Basin (Montana), im Jefferson County
 Basin (West Virginia), im Wyoming County
 Basin (Wyoming), im Big Horn County
 Basin City, im Franklin County, Washington
 Basin Corner, im New Castle County, Delaware
 Basin Junction, im Brewster County, Texas
 Basin Mills, im Penobscot County, Maine
 Basin Spring, im Breckinridge County, Kentucky
 Basin Springs, im Grayson County, Texas

Fließgewässer:
 Basin Bayou, im Santa Rosa County, Florida
 Basin Falls Brook, im Oxford County, Maine
 Basin Fork, im Pettis County, Missouri
 Basin Hollow Creek, im Shasta County, Kalifornien
 Basin Pond Brook, im Berkshire County, Massachusetts
 Basin Run, im Clearfield County, Pennsylvania
 Basin Spring Branch, im Gillespie County, Texas
 Basin Tank, im Hidalgo County, New Mexico

Seen:
 Basin Beaver Ponds, im Rich County, Utah
 Basin Creek Lake, im Carbon County, Montana

Minen:
 Basin Burns Mine, im Elko County, Nevada
 Basin Gulch Placer Mine, im Granite County, Montana
 Basin Millsite, im Jefferson County, Montana
 Basin School Yard Mine, im Jefferson County, Montana

Sonstige:
 Basin Oil Field, Ölfeld im Campbell County, Wyoming
 Basin and Range Country Historical Marker, Park im Grant County, New Mexico
 Basin Bayou State Recreation Area, Park im Walton County, Florida
 Eastgate Basin Park, Grünanlage in Salem, Oregon

Basin ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Basin (* 1998), französischer Fußballspieler
 Peter Basin, Schweizer Tischler
 Pierre Basin (vor 1435–1497), belgischer Sänger
 Thomas Basin (1412–1491), französischer Bischof von Lisieux, Historiker und Chronist
 Witali Wassiljewitsch Basin (1947–2010), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Basin Branch
 Basin Brook
 Basin Creek
 Basin Island
 Basin Lake
 The Basin
 Bassin, Wasserbecken
 Bazin